Södermanlands regemente är ett svenskt regementsnamn som har använts av följande:

Södermanlands regemente (infanteri), infanteriregemente (1634–1942, 1957–1963)
Södermanlands regemente (pansar), pansarregemente (1942–1957, 1963–2005)